En droit, le terme juridiction a plusieurs acceptions, en fonction de l'époque et du système juridique.

En histoire et sigillographie 
Une innovation juridique de la seconde moitié du Moyen Âge est le sceau juridictionnel (sceaux de sénéchaussée ou de bailliage...), qui donne au contrats l'ayant reçu une valeur authentique manifeste et définitive ; dans une grande partie de l'Europe a la même valeur que la manus publica du notaire méridional. En complément de sceaux qui désignaient une personne (roi, seigneur, etc.) apparait peu à peu un sceau désignant une entité plus abstraite (une Administration indépendante de la personne du souverain). Ce type de sceau ne impose que lentement, hors des capitales, .

Usage dans les États de droit romano-germanique

Tribunal

Usage dans les États de common law ou de droit mixte

Partage des compétences 
Dans les États fédéraux comme le Canada et les États-Unis, le terme juridiction est souvent employé en parlant du partage des compétences entre l'ordre fédéral et l'ordre provincial. Par exemple, en vertu d'une lecture de la Constitution du Canada ou de la Constitution des États-Unis, une matière constitutionnelle sera décrite comme tombant ou bien sous juridiction fédérale, ou bien sous juridiction provinciale. Un exemple d'utilisation du mot juridiction dans ce sens se trouve dans l'arrêt de la Cour suprême Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) au paragraphe 256. Cet usage tend toutefois à disparaître au profit du mot français « compétence », lequel a l'avantage de ne pas être trop similaire au terme anglais équivalent jurisdiction.

Compétences d'attribution 
À l'intérieur d'une même province, comme le Québec, des tribunaux de droit commun peuvent se livrer à une forme de concurrence juridictionnelle quant à leurs compétences d'attribution. Par exemple, en vertu des articles 31 à 39 du Code de procédure civile du Québec (NCPC), on dira qu'une affaire civile tombera ou bien sous la juridiction de la Cour supérieure, ou bien sous la juridiction de la Cour du Québec. Cet usage est toutefois ancien et tend à disparaître au profit du terme compétence. L'arrêt de la Cour suprême Lafrance et autres c. Commercial Photo Service Inc de 1980 est un exemple de cet usage historique du mot juridiction.

Tribunal 
Aux articles 29, 30, 33, 35 et 41 à 48 du Code de procédure civile du Québec, le terme « juridiction » est utilisé comme synonyme de tribunal.

Droit international 
En droit international, la notion de juridiction internationale désigne les organes juridiques d’application et d’interprétation du droit entre les États (ex : Cour internationale de justice ;  certains Tribunaux d'arbitrage ayant compétence par exemple dans le cadre du Conseil de l'Europe ou des Nations unies, dont pour l'exécution des traités de paix). Cette juridiction peut aussi être pénale (ex :Cour pénale internationale). la notion de  est parfois aussi utilisée.

Le terme « juridiction universelle » est utilisé comme synonyme de compétence universelle.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tribunal

Bibliographie 
 Brusa E (1883) Juridiction du Vatican, La. Rev. Droit Int'l & Legis. Comp., 15.
 Chauveau A (1844) Principes de compétence et de juridiction administratives (Vol. 3).
 Morlot-Dehan C (2005) Le président de juridiction dans l'ordre administratif. Editions Publibook (extraits).